Accept har flere betydninger:
 Accept (godkendelse) – en godkendelse
 Accept (musikgruppe) – en tysk heavy metal-gruppe